

Codici 
 MNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mansa (Zambia)
 mns – codice ISO 639-3 della lingua vogula

Mineralogia 
 Mns – abbreviazione di minnesotaite

Chimica
 MnS – formula chimica del Solfuro di manganese(II)

Politica 
 MNS – Movimento Nazionale per la Sovranità, partito politico italiano

Medicina 
 Sistema MNS – sistema di gruppi sanguigni

Note